Натальинский — название населённых пунктов в России:

 Натальинский — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области.
 Натальинский — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.
 Натальинский — железнодорожная станция Приволжской железной дороги
 Натальинский — заброшенный посёлок на северо-восточном побережье Камчатки.

См. также 
 Натальинский сельсовет